Уэйкфилдский собор (), полностью — Кафедральный собор Всех Святых () — кафедральный собор Церкви Англии в городе Уэйкфилд, Уэст-Йоркшир, Англия. Один из трёх равнозначных соборов диоцеза Лидса.

Церковь восходит к англосаксонским временам и была приходской. Шпиль высотой  является самый высокой точкой в городе и самым высоким шпилем в Йоркшире.

В 1953 году здание было включено в список памятников архитектуры I* класса.

История 

Собор расположен в центре Уэйкфилда на холме Киркгейт и построен на месте англосаксонской церкви, свидетельства существования которой были обнаружены в 1900 году во время пристройки восточной части здания. Церковь в Уэйкфилде упоминается в «Книге Страшного суда» (1086). В 1090 году Вильгельм II передал церковь и землю в Уэйкфилде суссекскому монастырю Льюиса. Вскоре после этого была построена церковь в нормандском стиле.

Нормандское здание было перестроено к 1329 году. Новая пристройка и переделка, не затронувшая башни и шпиля, закончилась к 1469 году. Переделки и реконструкции продолжались, в том числе в 1823 году восстанавливали шпиль, повреждённый бурей. Вплоть до XVI века церковь была известна под архаичным англосаксонским названием All Hallows, и только после Реформации переименована (не изменяя значения) в All Saints.

Последнее крупное строительство в начале XV века шло в стиле перпендикулярной готики. Своим нынешним позднесредневековым видом собор обязан  Джорджу Гилберту Скотту и его сыну , которые работали над его реконструкцией в 1858—1874 годах.

В 1888 году был создан диоцез Уэйкфилда, и церковь Всех Святых стала кафедральным собором новой епархии, сохраняя функции приходской церкви.

В 2005 году на торжественной церемонии на Великий четверг королева Елизавета II раздавала в соборе деньги Монди.

В 2012 году в дополнение к £1,58 млн специальной лотереи собрали £2,5 млн на реорганизацию нефа, из которого убрали дубовые скамьи, чтобы освободить место для служб и общественное пространство, но принятое в том же году решение взимать НДС с реставрационных работ затормозило проект.

В 2014 году диоцез Уэйкфилда был упразднён, и Уэйкфилдский собор стал одним из трёх равноправных соборов нового диоцеза Лидса, вместе с Брадфордским и Рипонским соборами.

Архивы собора хранятся в архивной службе Западного Йоркшира в Уэйкфилде.

Архитектура 

Собор облицован правильно отёсанными блоками песчаника. С южной стороны располагается портик, кованые ворота и солнечные часы над дверью. Старейшей частью собора является стена северного бокового нефа, датируемая около 1150 года. Столбы аркады главного нефа — XII—XIII вв., аркада на хорах — XIV в., хоры, в основном, конца XV века и прежде были алтарём. Неф был прежде перекрыт каменным сводом, но его в XV веке заменили деревянным потолком. Все деревянные перекрытия украшены резными узлами пересечения балок.

Современный алтарь, трансепт и капеллу св. Марка на восточном конце здания построил в 1904 году  и его сын Френк. Эти части покрыты каменными сводами.

Западная башня собора четырёхъярусная, с контрфорсами по углам, увенчана зубчатым парапетом с пинаклями по углам и шпилем. Как пинакли, так и шпиль украшены краббами. Высота шпиля составляет , и он является самым высоким в Йоркшире.

В 1982 году к собору пристроен «Treacy hall», который служит капитулярной залой, административным помещением, магазином и кафе.

Детали 

В окнах собора встречаются перпендикулярные переплёты. Средневековых витражей не сохранилось вовсе, существующие витражи сделаны, в основном, витражистом викторианской эпохи , работавшим над ними более пятидесяти лет. Его колорит подражает позднему средневековью. На северной стене расположены более тёмные витражи на сюжеты из Ветхого завета, на южной витражи светлые и содержат персонажей Нового завета.

Преграда собора датируется XVII веком, а распятие над нею завершено в 1950 году одним из последних крупных архитекторов готического возрождения . Купель — середины XVII века, аналой изготовлен в 1708 году. Восемь мест для клириков на хорах, изготовленные в XV веке в дар от Томаса Сэвила, украшены резными мизерикордиями с изображениями зелёных человеков и мифических существ.

Заалтарный образ работы Джона Олдрида Скотта, возможно, включает более ранние части. Алтарь по проекту Френка Пирсона. Часть мебели в капелле св. Марка изготовлена . Среди интересной коллекции мемориальных табличек — памятник сэру Лайону Пилкингтону, 4-му баронету (ок. 1700) и другие более поздние.

Музыка 
Колокольня

Соборная звонница состоит из 14 колоколов, её тенор (До) весит 1,8 тонны. Бемоль 6 ступени (Си-бемоль) и дополнительный колокол в Ля дают возможность играть в другой тональности от Фа (10 ступеней). Таким образом, более 12 колоколов одновременно не используются. Звон можно услышать по воскресеньям, праздникам и особым случаям.

Орган

Имеется запись о том, что в 1624 году была произведена выплата органисту церкви Всех Святых, но в описи имущества даже в 1680 году орган ещё не упомянут. В 1717 году орган заказан Джерарду Смиту, и корпус его до сих пор используется. Новый орган был построен в 1767 году неизвестным мастером и после этого неоднократно ремонтировался. В 1804 году трёхмануальный с педалью орган построил Уильям Грей, использовав часть труб прежнего. В нём было 26 регистров (от 8-футовых), 59 клавиш в Хоре и Хауптверке и 49 в Швеллерном подразделении. Педаль была подключена к нижнему регистру Хауптверка. В 1837 году местный мастер Френсис Бут прибавил два регистра внизу (16- и 32-футовые), заменил в Хоре микстуру фаготом и несколько расширил возможности консоли. В 1879 году Киркленд довёл число регистров до 36 после полной реконструкции. В 1892 году орган ремонтировали «Уильям Хилл и сын», в 1902-м — «Abbott & Smith», и число регистров достигло 91 на пяти 61-клавишных мануалах и 32-клавишной педали. В 1952 году этот орган был реконструировал из-за ненадёжной механики, прежние трубы приспособлены к давлению  водяного столба и заключены в 4 огромные камеры, простирающиеся ниже уровня пола на 2,5 метра, в 1985 году снова незначительно подремонтирован. Нынешний орган имеет 93 регистра (от 32-футовых) на 5 мануалах и педали.

С 1888 года в соборе служили всего лишь пять органистов, причём , MBE, прослужил более сорока лет — дольше всех английских соборных органистов.

Хор
Соборный хор состоит из мальчиков, девочек и взрослых исполнителей. В 1992 году здесь набрали второй в стране женский соборный хор. Хор выступал на BBC One и

Примечания

Источники 
Литература

Ссылки 
 
 Wakefield Cathedral
 Wakefield Cathedral on Skyscrapernews.com

Храмы, построенные в XV веке
Уэст-Йоркшир
Готические соборы Великобритании
Англиканские соборы Англии
Соборы I категории в Англии